Le sommet de l'OTAN Rome 1991 est le  sommet de l'OTAN, conférence diplomatique réunissant à Rome, en Italie, les 7 et , les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord.

Novembre 1991
1991 en Italie
1991
Événement à Rome